Langara o Lángara pueden referirse a:

 Langara (España), aldea española de la parroquia de Mabegondo, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Lángara D-64, destructor estadounidense de la clase Gearing llamado USS Leary (DD-879), que al formar parte de la armada española pasó a denominarse Lángara D-64.